A National Football League 1975-ös szezonja az 56. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl X zárta, amelyet a Pittsburgh Steelers a Dallas Cowboys ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás 

A rájátszásban bevezették, hogy az alapszakasz legjobb mutatójával rendelkező csapata a főcsoport-elődöntőre és a főcsoportdöntőre, a második legjobb mutatóval rendelkező csapata pedig a főcsoport-elődöntőre pályaválasztói jogot kapott. 1970–1974 között a pályáválasztói jogok évente cserélődtek.

*Ugyanabból a divízióból továbbjutó csapatok nem játszhattak egymás ellen a főcsoport-elődöntőben.

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl